Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 25 lutego. Zawody odbyły się na trasie Sestriere Colle w Sestriere. Na podium olimpijskim w tej konkurencji stanęło trzech reprezentantów Austrii: zwyciężył, srebro wywalczył Reinfried Herbst, a brąz zdobył Rainer Schönfelder. Był to trzeci raz w historii, kiedy podium olimpijskie zajęli zawodnicy z jednego kraju: w 1994 roku dokonali tego Norwegowie w kombinacji, a cztery lata później Niemki, także w kombinacji.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006